Seine, rijeka u sjevernoj Francuskoj
 Sena (indijansko selo), selo Indijanaca Timucua